Otto von Briesen ist der Name folgender Personen:

* Otto von Briesen (Landrat) (1804–1868) preußischer Landrat
 Otto von Briesen (General) (1832–1905), preußischer Generalleutnant